Каролін Гарсія (, 16 жовтня 1993) — французька тенісистка. 

Свою першу перемогу в турнірах WTA Гарсія здобула в квітні 2014 року на Copa Colsanitas в Боготі. Вона також виграла Internationaux de Strasbourg 2016 та Mallorca Open 2016.

Разом із Крістіною Младенович вона виграла Відкритий чемпіонат Франції 2016 року в парі.

На початку 2017 року пара Гарсія/Младенович розпалася, оскільки Гарсія вирішила зосередитися на одиночній кар'єрі. У жовтні 2017 року Каролін виграла два престижні турніри поспіль — Wuhan Open та China Open, що дозволило їй увійти до чільної десятки рейтингу WTA.

Гарсія має співвідношення виграшів/програшів 31/5 у Fed Cup, 2016 року вона привела збірну Франції до фіналу.
Входить до Топ-10 тенісистів світу станом на 7 листопада 2022 року (WTA одиночний розряд).

Виступи на турнірах Великого шолома

Значні фінали

Фінали турнірів Великого шолома

Парний розряд: 2 (1 титул)

Прем'єрні обов'язкові та з чільних 5

Одиночний розряд: 1 (1 титул)

Парний розряд: 4 (1 титул)

Зовнішні посилання  
 Каролін Гарсія на сайті WTA-туру 

Французькі тенісистки
Уродженці Сен-Жермен-ан-Ле
Тенісисти на літніх Олімпійських іграх 2016
Переможці Відкритого чемпіонату Франції з тенісу
Французькі олімпійці
Тенісисти на літніх Олімпійських іграх 2020
Тенісисти на Кубку Гопмана
Переможниці турнірів Великого шлему в парному розряді